Touring club de France
 Touring Club Italiano
 Touring Club Suisse